Голенков — фамилия; имеет женскую форму .
 Голенков, Антон Анатольевич (род. 1989) — украинский футболист.
 Голенков, Владимир Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Голенков, Егор Дмитриевич (род. 1999) — российский футболист.

См. также 
 Голенка (значения)
 Голенки
 Голенко